Ланеле́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 40 км на північ від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Ланелен, Сен-П'єрр-де-Плеган i Трессе було об'єднано в новий муніципалітет Меній-Рок.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 368 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 954,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Ланелен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланелен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен